Le tournoi d'Anvers est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie Premier, s'est disputée du 9 au .

Andrea Petkovic remporte le simple dames. En finale, elle profite du forfait de Carla Suárez Navarro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Arantxa Parra Santonja.

Faits marquants 
 L'Allemande Andrea Petkovic remporte le tournoi, après avoir sauvé 8 balles de match à son second tour face à l'invitée Alison Van Uytvanck.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Anvers
Sport en Belgique en février 2015
Tennis en février 2015